Sexual Healing steht für:
 Sexual Healing (Film), US-Film aus dem Jahr 1993
 Sexual Healing (Lied), Lied von Marvin Gaye
 Sexual Healing, Album aus dem Jahr 2001 vom deutschen Dancefloorprojekt E-Rotic